Le Club sportif Orne 1919 Amnéville-les-Thermes, abrégé en CSO Amnéville ou CSOA, est un club français de football fondé en 1919 et basé à Amnéville. Le CSOA évolue en Régional 1 depuis 2022.

Repères historiques 
Le club est fondé en 1919 et accède pour la première fois à la DH de Lorraine en 1924. C'est toutefois la Coupe de France qui permet au CSOA de signer son premier résultat probant. En 1939, Amnéville se qualifie pour les 32èmes de finale (défaite 1-0 contre le RC Roubaix) en éliminant les professionnels de l'US Valenciennes au cinquième tour préliminaire de l'épreuve. Le club sombre ensuite dans une certaine léthargie qui prend fin en 1969. L'inauguration le  d'un stade moderne disposant d'installations pour jouer en nocturne symbolise ce renouveau. Encore englué en Promotion en 1971, le CSOA rejoint la Division 3 en 1975 en remportant son premier titre de Champion de Lorraine. Ce titre est très disputé, car Thionville ne lâche pas prise. L'un des grands chocs de la saison fut le match Amnéville-Thionville qui se joua devant plus de 4000 spectateurs.

Sixième dans le groupe Est de D3 en 1975-1976, le CSOA s'effondre la saison suivante et se retrouve relégué en DH. Amnéville obtient un nouveau titre de champion de Lorraine en 1980 et accède alors en Division 4, nouvellement créée. Deuxième du groupe C de D5 en 1980-1981, le CSOA retrouve alors la Division 3 de 1981 à 1983 avant de replonger en D5 en 1983-1984. Cette saison est catastrophique, Amnéville ne signant que deux victoires en 26 matchs : retour au niveau régional. La chute ne se s'arrête pas là. En n'enregistrant que quatre victoires en 26 matchs en DH en 1984-1985, Amnéville est encore rétrogradé.

Après une demi-douzaine d'années d'anonymat, on retrouve Amnéville en DH de Lorraine en 1990-1991. Deuxième en 1994, le club connait la relégation en 1996. Le CSOA pratique l'ascenseur en retrouvant la DH en 1997-1998 et étant relégué en fin de cette saison. L'éclipse dure alors deux ans. De retour en DH en 2000-2001, le CSOA remporte le titre en retrouve les championnats nationaux pour la première fois depuis 1984.

Déjà  de finaliste de la Coupe de France en 1939 et 1990, le CSOA dispute les  de finale en 2003 face à l'AJ Auxerre (défaite 0-3).

Au terme de la saison 2008-2009, le club est promu en CFA.

Palmarès et statistiques

Compétitions nationales et régionales

Bilan saison par saison

Identité du club

Logos

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs 

 1971-1978 :  Marcel Husson
 1981-1983 :  Alex Pecqueur
 1986-1992 :  Pascal Raspollini
 1992-1996 :  Manuel Peixoto
 1998-oct. 2003 :  François Zdun
 ...
 2005-2006 :  Cyril Serredszum
 2006-2008 :  François Zdun
 2008-2013 :  Pascal Carzaniga
 2013-2015 :  David Fanzel
 2015-sep. 2019 :  Cédric Léonard
 sep. 2019-dec. 2019 :   Pascal Janin
 dec. 2019-2021 :  Julien François
 2021-decembre 2021 :  David Oger
 dec. 2021-2022 :  Manuel Peixoto
 jui. 2022-sep. 2022 :  Loïc Hoffmann
 Depuis sep. 2022 :  Eric Skora

Anciens joueurs 
  Marcel Husson
  Henrique
  Dany Nounkeu
  Thierry Pauk
  Francis De Taddeo
  Cyril Serredszum
  Didier Lang
  David Fanzel
  Thierry Steinmetz
  El Hadi Belameiri
  Jonathan Jäger
  Julien Quercia

Notes et références 

Amneville, CS
Club de football fondé en 1919
Sport à Amnéville